Slivnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Сливница) :
Slivnitsa, ville bulgare de l'obchtina de Slivnitsa, située dans l'oblast de Sofia (non urbain) et lieu de la bataille de Slivnitsa ;
Slivnitsa, village bulgare de l'obchtina de Krésna, situé dans l'oblast de Blagoevgrad.
en macédonien (le nom étant écrit Сливница) :
 Slivnitsa, un village situé dans la municipalité de Resen.